Лос Оситос има више значења:

 Лос Оситос (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Оситос (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику